Arielle Queen est une série de romans fantasy de Michel J. Lévesque pour la jeunesse, parue entre 2007 et 2013, inspirée de la mythologie nordique et se déroulant dans un environnement urbain.

L'histoire se déroule dans un monde où, la nuit, s'affrontent deux groupes de démons — les alters nocta et les elfes noirs — et où une adolescente ordinaire de seize ans, Arielle, découvre qu'elle doit accomplir une ancienne prophétie visant à sauver l'humanité. Pour cela, elle doit combattre les créatures démoniaques et retrouver l'élu mâle.

D'abord prévu pour comporter 11 tomes, la série s'arrête après 10 tomes. En 2014, l'auteur dit travailler sur le onzième tome de la série, qui doit s'intituler Toutes bonnes choses... ont une fin et qui devait paraître en 2015. À ce jour, le dernier tome de la série n'a jamais été publié.

La série, originellement éditée par les éditions Les Intouchables, est rééditée par les éditions AdA dans la collection Pochette en 2016. Depuis 2022, les éditions AdA publient une nouvelle édition d'intégrales.

Résumé 
Depuis le début des temps, Loki le dieu fourbe, règne sur le Sigylheim avec sa femme légitime Sigyn et ses 2 fils Nari et Vali. Mais ce dernier préfère vivre avec sa maîtresse Angerboda et ses enfants bâtards : Hel, Fenrir et Jormundgand. Une nuit, Angerboda et ses 2 fils tuent les 2 fils de Sigyn pendant leur sommeil. Mortellement blessée, Sigyn jette un sort aux meurtriers et les condamne à vivre dans le monde de mortels et à quitter le monde des Dieux. Loki, désespéré, fait un pacte avec le chef des Elfes noirs: en les libérant des prisons de l'Alfaheim, les elfes noirs doivent retrouver Angerboda et ses fils dans le monde des hommes. Après avoir libéré les elfes noirs, les elfes de lumière combattent les insurgés avec l'aide de Loki, mais échouent. Au royaume de Mannaheim, les elfes noirs commencent une guerre contre les hommes. Mais les elfes étant plus agiles et dotés d'une force supérieure aux hommes, les humains capitulent et leur roi Markhomer est exécuté. Le royaume de Mannaheim est alors soumis aux elfes. Loki décide de rappeler les termes du pacte aux elfes noirs. Mais ces derniers, dirigés par un nouveau chef, se rebellent contre lui. Pris de peur, Loki demande de l'aide au dieu Odin de lever une armée de soldat pour contrer les elfes noirs qui risquent d'attaquer et de conquérir les 9 royaumes. Odin accepte, mais à condition que Loki trouve une manière d'exterminer ces démons une fois leur besogne accomplie:deux médaillons demi-lune confiés à de fervents admirateurs de Loki. Odin crée une armée d'ombre inspirée du côté mauvais de chaque homme de Mannaheim que l'on surnomme les alters nocta.  La nouvelle armée d'alter, dévouée au dieu fourbe, combat les elfes jusqu’à son éradication totale.

Tomes 
 La société secrète des alters (Éditions des Intouchables, 2007 ; Éditions Pochette (ADA), 2016)
 Premier voyage vers l'Helheim (Éditions des Intouchables, 2007 ; Éditions Pochette (ADA), 2016)
 La riposte des elfes noirs (Éditions des Intouchables, 2007 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 La nuit des reines (Éditions des Intouchables, 2007 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 Bunker 55 (Éditions des Intouchables, 2008 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 Le dix-huitième chant (Éditions des Intouchables, 2008 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 Le voyage des Huit (Éditions des Intouchables, 2009 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 Le règne de la lune noire (Éditions des Intouchables, 2009 ; Éditions Pochette (ADA), 2017)
 Saga Volsunga (Éditions des Intouchables, 2010 ; Éditions Pochette (ADA), 2018)
 La dame de l'ombre (Éditions des Intouchables, 2011 ; Éditions Pochette (ADA), 2018)
 Toutes les bonnes choses...
 ...ont une fin (tome non-paru)

Personnages et caractéristiques

Loki 
On le surnomme le Pourrisseur des hommes et le calomniateur des Dieux. C'est le principal antagoniste de la série. Il créa les soldats alters noctas pour conquérir la Terre et de soumettre les esclaves humains à sa volonté. C'est le père d'Arielle Queen. Il est responsable de la délivrance des elfes noirs de la prison du royaume de l'Alfaheim et de leurs venues sur Terre. Il s'incarne dans le corps d'Émile après la venue de la Lune Noire et retrouve ensuite son amante Angerboda et ses fils Fenrir et Jörmungand. Il devient après le dieu et chef suprême de l'Empire de la Lune Noire. À chaque territoire conquis, il confie le gouvernement à une des sœurs reines. La prophétie prédit qu'il sera tué par le Guerrier du Signe avec l'épée d'Aldering.

Angerboda 
Elle est l'amante de Loki. Depuis le tout début, elle régnait dans le royaume du Niflheim avec ses enfants et son armée de démons. Lorsque Thor convainc le dieu du Renouveau Týr de conquérir le Niflheim, ce dernier accepte et dirige les guerriers Tyrrmanns pour vaincre les armées de démons d'Angerboda. Le royaume tombe et Angerboda s'enfuit avec ses enfants dans le royaume du Sigylheim, le royaume de Sigyn. Elle proclame sa fille Hel souveraine du Sigylheim qui devient l'Helheim et ses deux fils Fenrir et Jörmungand assassinent les deux fils de Sigyn Nari et Vali. Elle est maudite par Sigyn qui lui jette le sort de s'exiler dans le royaume de Mannaheim. Avant de s'exiler, elle convainc Loki de créer les médaillons de Skoll. Ces médaillons provoquent l'avènement de la Lune Noire. Après, elle s'incarne dans le corps de la petite Rose. Fenrir devient Lukan Ryfein et Jörmungand celui de Chuck Gormans. Le  de la Lune Noire, elle retrouve Loki et règne avec celui-ci et sa famille sur l'Empire.

Général Sidero 
Commandant en chef des forces armées alters de l'Helheim et le bras droit de Loki. Il déteste les humains envers lesquels il ne montre aucune pitié. Durant son règne de terreur sur l'Helheim, il a été le mentor de Razan. Sidero commande ensuite l'invasion de la Terre avec les alters en s'incarnant dans le corps d'un soldat de la US Navy Seals. Il planifia des tactiques militaires d'invasions avec d'autres haut gradés alters pour conduire les alters vers la victoire. Les forces armées alters subissent que des pertes minimums grâce à lui contrairement aux forces armées humaines. Après la capitulation des humains et la destruction des forces des chevaliers fulgurs, il veut se marier avec Arihel mais Loki lui a promis sa main au roi Nazar qui est devenu un des dignes serviteurs de Loki. Après la mort de Nazar, il voit qu'Arihel est plus folle et que marier avec elle serait du suicide. Il se fait tuer par Mastermyr par ordre d'Arihel. La mort du général toucha presque le Dieu Loki car c'était un des meilleurs éléments pour son Empire et son invasion.

Nayr(alter de Ryan Thomson) 
Pendant la guerre contre les sylphors, il dirige la CIA et d'autres services de renseignements pour lutter contre les elfes noirs et les éradiquer de la surface de la Terre. Avec le colonel Xela, il convainc les humains de la présence des elfes noirs avec les preuves de la transformation des habitants de Belle-de-jour en zombies. Il devient ensuite le chef suprême des forces alters terriennes et des armées humaines pendant la Guerre des Six Mois. À la dernière bataille de la fosse nécrophage d'Orfraie, il se fait tuer par Razan qui retourne de sa rencontre avec le dieu Thor. Il se fait recruter par des alters de l'Helheim en l'intégrant dans les forces armées de l'ombre de Loki dans l'Helheim en tant que soldat.

Xela (alter du colonel Alex Atkins) 
Commandant en chef des forces armées humaines et alters durant la Grande Guerre contre les elfes noirs. Il n'éprouve aucune pitié pour les elfes noirs ce qui lui valut le surnom '' le Boucher des sylphors''. Il dirigea les forces humaines et alters à entrer en guerre et à nettoyer les tanières des sylphors partout dans le monde. Avec l'aide de Nayr, le nettoyage avança plus vite grâce à l'aide de la CIA, du MI6 et d'autres services secrets terriennes. Pendant le siège de la fosse nécrophage d'Orfraie, il se fait capturer par des chevaliers fulgurs et Arielle. Mais celui-ci parvient à s'échapper et tua froidement Oncle Sim. La mort de ce dernier a pour conséquence la transformation d'Arielle en une bête noire féroce et tua le Colonel Xela en lui arrachant les membres. Il se fait recruter plus tard par le Général Sidero en l'intégrant dans les forces armées alters de l'Helheim en tant que soldat d'élite.

Arielle Queen (Arihel, la dame de l'Ombre) 
C'est une jeune fille de 16 ans qui habite à Belle-de-jour. Sous forme humaine, elle est gentille, grassouillette, rousse et son visage est constellé de taches de rousseur. À cause de son physique, Léa Lagacé l'appelle "L'orangeade" ce qui déplait à Arielle. Razan l'appelle aussi princesse, ce qui semble lui déplaire mais en vérité, elle aime bien ce surnom. Intimidée par Ael au début, elle reste dans son coin et est plutôt peureuse. Cependant, sous sa forme alter, elle a une silhouette longue et élancée. Elle porte une longue chevelure noire, est courageuse et franche. Elle n'a pas peur de se montrer, est intelligente et déterminée. Plusieurs filles en sont même jalouses.  Loki, son père, offre en cadeau l'apparence d'Elleira à Arielle et son véritable nom s'écrit ainsi : Arihel. Au début, elle est attirée par Noah, mais bien vite elle réalise que l'homme qu'elle aime est nul autre que son alter, Razan. Elle se fait par la suite posséder comme ses « sœurs » et devient le plus fort des démons. Son surnom de malfaiteuse est la Dame de l'ombre.

Tom Razan (alter de Noah Davidoff) ou Kalev de Mannaheim 
Il a les cheveux noirs, des yeux bleus et une cicatrice lui barre la joue droite. Il est grand et totalement imprévisible.Il est plus rude et courageux que Noah et n'ose pas montrer ses sentiments. Il est maître dans l'art de faire des entrées remarquées. Il est passé d'alter à capitaine de la garde de Loki, de capitaine à renégat, et finalement de renégat à humain, puisqu'il est une partie de Kalev. Il découvre ainsi qu'il n'est pas un alter. Il est profondément amoureux d'Arielle, mais ne veut pas le lui avouer, puisqu'il a conservé ses anciennes habitudes d'alter, et que l'amour est mortel à ces derniers (avant qu'il sache qu'il n’a jamais été un alter). Très beau, arrogant, sarcastique et très prétentieux , il se décide enfin à révéler son grand amour à Arielle, mais il était déjà trop tard, elle faisait déjà partie du côté sombre. Il est donc prêt à tout pour sauver Arielle, l'amour de sa vie. Dans le , on apprend ainsi qu'il est en réalité le prince Kalev de Mannaheim, le prince du monde des Hommes. Ce qui veut dire que la prophétie se réalisera bel et bien.

Týr 
Il est le Dieu du Renouveau et futur chef du royaume de l'Asgard. Pendant l'invasion du Niflheim contre l'armée de démons d'Angerboda, il commande l'armée des guerriers Tyrrmanns à l'époque. Il perdit une main pendant le combat contre Fenrir mais réussit à chasser Angerboda et ses enfants du royaume du Niflheim. . Après des années, il forma une alliance avec l'ancien roi des hommes Markhomer et aide Razan à sauver Arielle pour que celui-ci accomplisse la prophétie de la destruction de la Lune noire. Sa fille est l'alter Hati, chef des Maquisards du Clair-Obscur, un groupe d'alters renégats qui s'opposent à la puissance de Loki dans l'Helheim.

Noah Davidoff (Nazar)  
Il est sensiblement identique à Razan, mais en plus petit, en moins costaud et en plus docile. Il est gentil et sensible. Il était censé être le second élu de la prophétie, mais en réalité ce n'était que Thor qui voulait faire croire a son père que Nazar était le second élu. Après avoir parlé à un des Quatre, il croit être futur souverain de Midgard, le royaume des hommes. Il est amoureux d'Arielle depuis le plus jeune âge, mais cet amour lui vient de son alter Razan. Ainsi, il devient fou et accepte le trône que lui offrent les Quatre. Il devient le roi du royaume de la Lune Noire et prend pour épouse Arielle Queen pour quelque temps. Dans le tome 9, Razan le transperce par le cœur avec l'épée Adelring et il meurt sur le coup.

Kerlaug de Mannaheim 
Le prince Kerlaug est le descendant du premier roi de Mannaheim, le royaume des humains, qui fut détruit il y a très longtemps. Il est aussi perçu par le Dieu Thor comme étant l'élu de la prophétie. Il a également pris la place de tous les alters de la lignée des Davidoff pour ensuite les abandonner lorsqu'il parvint à la conclusion que la paire d'élus d'une  période déterminée n'était pas celle de la prophétie (il y a des élus depuis le milieu des années 1100 et elle saute toujours une génération. Donc si Arielle est une élue, sa grand-mère l'était également). Il a une nature cruelle et il est extrêmement arrogant et altier. On apprend dans le  qu’il est le frère de Kalev. Il semblerait que ce kalev soit Razan .

Brutal 
Il est le fidèle animalter d'Arielle. Sous sa forme animale, ce n'est qu'un chat ordinaire. Mais lorsque la nuit arrive et qu'il prend sa forme d'animalter, il devient un grand chat d'environ . Il a tendance à faire des remarques aux animalters canins et sait très bien manier l'épée. Il  est ambidextre. Il serait prêt à donner sa vie pour sa maîtresse. Mais dans le tome 7, lorsque la lune noire arrive, il commence à se transformer en panthère mais sans arrêter d'être le fidèle animalter de sa maîtresse. Et dans le neuvième, il redevient un animalter chat grâce à Silver Dalton.

Geri et Freki  
Ce sont les deux animalters de Noah. Ils vouent une confiance extrême pour leur maître au départ mais après la mort de Freki, qui se fait sauvagement et froidement assassiner par Mastermyr, Geri commence à douter de la lucidité de son maître. Geri apprend par la suite, de la bouche de son frère, qu'il est l'un des deux loups légendaires d'Odin. Ils n'ont jamais vraiment apprécié Razan, mais dans le tome 8, l'aide tout de même à sauver Arielle car ils ont eu comme mission de protéger les 2 élus par Odin. Ils se font tuer par la suite par Lady Arihel et se retrouve dans l'Asgard avec leur nouveau maître le dieu Tyr. Ils retrouvent leur véritable apparence (des loups animalters) et ont comme nouvelle mission de protéger Hati.

Elleira (Alter d'Arielle) 
Au départ, elle a l'apparence magnifique de la dame de l'ombre, mais à la suite du cadeau de Loki à Arielle, Elleira reprend le corps de la petite rousse. Elle meurt dans le premier tome à la suite de l'amour qu'elle ressent envers Noah Davidoff et est expédiée dans l'Helheim. Elle devient Hati, la commandante en chef de la bande de rebelles qui sévit dans l'Helheim, mais c'est afin de mieux servir les desseins de Loki et de Hel. Elle meurt finalement dans le tome 7 dans l'Helheim, tuée par Noah lorsqu'elle fut démasquée.

Oncle D'Arielle (Yvan/Sim) 
Il est au départ l'oncle Yvan et le pharmacien alcoolique à ses heures. En fait, sa véritable identité est Noah Davidoff. Celui-ci est revenu 25 ans plus tôt de son voyage dans l'Helheim afin de sauver et protéger Arielle. À la suite d'une distorsion temporelle, la réalité est changée pour faire place à l'oncle Sim, qui est en fait Simon Vanesse, qui a pris la place de Noah dans le passé. Il meurt cependant sous les coups de Xela dans le , ce qui provoque la mutation d'Arielle.

Mastermyr (Emmanuel Queen) 
C'est le frère jumeau non identique d'Arielle et aussi le fils de Loki. Il est élevé par les elfes et les kobolds et est rapidement fait kobold à son tour. Saddington, sa nécromancienne, le transforme en statue de pierre accidentellement, et cela prendra Gabrielle Queen pour le ramener à la vie. Il est fait elfe par Falko, le voïvode, et à la mort de celui-ci, il prend sa place de chef. Après le don de Loki, une magnifique armure, Mastermyr, alias Emmanuel Queen, devient l'elfe de fer, le premier et le dernier elfe. Au "retour de la lune noire" il obéit au doigt et à l’œil à Loki mais il est moins docile lors des autres tomes.

Gabrielle Queen 
C'est la mère d'Arielle et d'Emmanuel. Après un accident de voiture lorsqu'Arielle était bébé, les nécromanciennes la recueillent et l'initient aux rites funestes. Jusqu'à l'âge de 16 ans, Arielle croit que sa mère est morte, jusqu'à ce qu'elle aille la "secourir". Gabrielle, qui est de mèche avec Mastermyr, est en mission pour retrouver le vade-mecum des Queen, puis retrouve le chemin de la lumière en touchant la peau de Sylvanelle la Quean. Elle meurt peu de temps après, près d'Arielle, puisque ses pouvoirs de nécromancienne l'ont anéantie.

Ael (Alter de Léa Lagacé) 
Au départ, elle est la simple alter de Léa Lagacé. Blonde et élancée elle fait bien des jaloux en fréquentant Simon Vanesse. N'ayant plus d'amis, elle s'unit aux élus et rencontre ainsi Jason Thorn, dont elle tombe amoureuse. Étant une alter, elle n'a pas droit d'aimer. En éprouvant ce sentiment pour Jason, elle sait qu'elle va bientôt mourir. Donc, pour tous les aider, elle se suicide afin de tuer un troll, mais Odin la recueille afin d'en faire une guerrière walkyrie. Elle retourne ensuite sur terre, mais manque encore de mourir d'amour. Jason lui offre donc une « edelweiss  noire» (on les appelle les immortelles de l'ombre), une fleur qui permet aux alters de survivre à l'amour. Elle est aussi la servante et l'accompagnatrice de Kalev, une mission que les dieux lui ont confiée.

Jason Thorn 
Premier protecteur de la prophétie, Jason Thorn a été enfermé pendant près de 60 ans par les elfes dans la fosse d'Orfraie jusqu'à ce qu'Arielle et ses compagnons viennent le délivrer en 2006. C'est un puissant chevalier fulgur maniant les marteaux mjölnir en maître. Par la suite, il rencontra Ael, tomba amoureux d'elle, et devint ainsi son amoureux. Jason n'est pas son seul nom, il a aussi un surnom : cow-boy. C'est Ael qui l'appelle ainsi. Il sera un des plus fidèles personnages de la prophétie.

Bryni 
C'est une puissante walkyrie qui a empêché Jason de succomber à la vieillesse et à la folie pendant son incarcération par les elfes. Elle revit constamment la même chose puisqu'elle est coincée dans une boucle temporelle volontairement implantée par les dieux Odin et Thor afin de protéger Jason. Afin de les servir, elle perd la mémoire chaque fois et recommence un nouveau cycle. Elle meurt puis ressuscite dans les bras de Brutal juste après avoir aidé Arielle et ses compagnons dans un faux pas en amenant une troupe de chevaliers fulgurs.

Rose et Émile 
Émile est un simple humain sans pouvoirs spéciaux qui depuis le premier tome a peur de Brutal. C'est aussi le compagnon fidèle de Rose depuis des années, mais il se fait assassiner par cette dernière afin que Loki puisse s'incarner sur la terre. Rose, qui est en fait Angerboda, se fait passer pour l'amie d'Arielle, mais est l'amante de Loki qui a été exilée sur la terre avec ses deux fils. Elle se révèle être la traîtresse de la prophétie.

Prix et récompenses 
 La Nuit des reines et Bunker 55 figurent dans le palmarès Communication-Jeunesse 2008-2009.

Les sœurs reines 
Les sœurs reines sont au nombre de 19.

À chaque sœur reine est associée un symbole, correspondant aux 19 premières lettres de l'alphabet runique, et un « chant de puissance ».

Les prédécesseures d'Arielle ont toutes été assassinées par les élus Davidoff, à chaque fois dès qu'ils eurent appris que la prophétie ne se réaliserait pas à leur époque, tout en veillant à ce que la sœur reine ait pu donner naissance à une fille, qui à son tour donnera naissance à une fille, qui aura Loki comme père.

Les filles des sœurs reines ne deviendront pas elles-mêmes des sœurs reines, mais seront des ennemies, qui, à leur tour, donneront naissance à une reine mère. Ainsi, une génération sur deux est une sœur reine, une sur deux, une ennemie.

Le prénom de chaque sœur reine se termine par « hel ».

Résumé des tomes 
Tome 1:  Arielle Queen, une jeune orpheline, vit avec son oncle dans une petite ville en apparence paisible appelée Belle-de-Jour. La nuit, deux groupes de démons s’y affrontent : les elfes noirs, aussi désignés sous le nom de sylphors, et les alters nocta.
Un de ces alters prend possession du corps d’Arielle, mais un médaillon spécial permet à la jeune fille de s’approprier l’apparence et les pouvoirs du démon qui vit en elle. Ce médaillon fait d’elle l’une des deux « élus » qui, selon une prophétie ancienne, vaincront un jour les elfes noirs et les alters, puis se rendront dans l’Helheim, la citadelle du royaume des morts, pour y affronter Loki et Hel, les dieux du Mal.
Tout au long de cette série, qui comptera 12 tomes, plusieurs personnages se grefferont à la quête d’Arielle, et certains tenteront d’utiliser notre héroïne pour servir les sombres desseins des démons qu’elle est destinée à combattre.
En plus d’affronter ses ennemis, elle devra retrouver le second élu : un jeune garçon qui, comme elle, descend d’une longue lignée de guerriers. Amour, combats, pièges, trahisons, voilà ce qui attend Arielle Queen qui, aidée de son fidèle animalter et de ses nouveaux alliés, combattra les forces du mal pour notre salut… à tous.

Tome 2:  À part la mort elle-même, il n'y a qu'une autre façon de quitter la Terre pour rejoindre l'Helheim, le royaume des morts: il faut boire de l'eau de l'Evathfell, la fontaine située dans la plus profonde cave de la fosse nécrophage d'Orfraie. Cette fosse se trouve au cœur d'une forêt de Bretagne qui sert de repaire aux elfes noirs de l'Ancien Monde. C'est là que sont retenus prisonniers le premier protecteur de la prophétie, Jason Thorn, et la mère d'Arielle, Gabrielle Queen. 
Arielle se rendra en France pour les libérer et, après maintes aventures, elle devra traverser le royaume des morts pour une nouvelle quête. Elle y rencontrera Garm, le chien vorace, et Modgud, la fée ténébreuse, qui réclamera son sang pour retrouver la jeunesse. Arielle subira son procès devant Loki et Hel, avant d'être enfermée dans les cachots du Galarif. 
Les compagnons d'Arielle réussiront-ils à la délivrer avant qu'elle subisse le châtiment imposé par les dieux du mal? Parviendront-ils à ramener les deux élus vers le monde des vivants? La mystérieuse Hati et ses maquisards du Clair-obscur accepteront-ils de les aider?

Tome 3:  
Arielle et ses compagnons sont de retour de l'Helheim. Reivax, l'alter du vieux Xavier Vanesse, convie les habitants de Belle-de-Jour à un bal au manoir Bombyx. Pendant les festivités, les elfes noirs attaquent les alters nocta afin d'exercer leur vengeance. Avant d'être capturée par les elfes, Arielle demande à ses compagnons de partir à la recherche du vade-mecum des Queen, un livre magique gardé dans le Canyon sombre, le repaire secret des sylphors en Amérique. Ce livre permettra à Arielle d'invoquer ses ancêtres, qui pourront l'aider à combattre les elfes. Mais des proches dont personne ne soupçonne la traîtrise tenteront de mettre en péril le succès de la mission. 
Jason et les dobermans reviendront-ils à temps pour sauver Arielle et les habitants de Belle-de-Jour? C'est ce que la jeune élue, du fond de sa cellule, espère de tout son cœur. 

Tome 4: Arielle est toujours prisonnière par Lothar et ses elfes noirs dans les cachots humides du manoir Bombyx. Mais elle n'est pas la seule: Brutal, son fidèle animalter, et Razan, l'alter de Noah Davidoff, sont eux aussi à la merci des sylphors. Grâce à l'aide de Bryni, la Malkyrie, et des chevaliers fulgurs venus secourir Jason Thorn, Arielle et ses compagnons parviendront peut-être à s'échapper de leur prison et à sauver Rose, Émile et l'oncle Sam, que Lothar a menacé d'exécuter. 
Ael, Jason et Geri se trouvent encore au Canyon sombre. La vademecum des Queen, le livre magique grâce auquel Arielle pourra invoquer ses ancêtres et ainsi chasser les sylphors de Belle-de-jour, est entre les mains de Gabrielle Queen, la puissante nécraomancienne, et de son cruel fils, le voïvode Mastermyr. LA jeune alter, le chevalier fulgur et l'animalter doberman devront se mesurer à eux s'ils souhaitent récupérer le précieux livre. 
Des mystère se dénouent, d'autres demeurent entiers... L'action trépidante de ce quatrième tome des aventures d'Arielle Queen, cous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page.

Tome: 5:  Arielle est toujours détenue dans le mystérieux asile où elle s’est éveillée après avoir utilisé le vade-mecum des Queen pour quitter le manoir Bombyx en compagnie de sa grand-mère. Un homme et une femme jurent être ses parents et prétendent qu’elle est Hélène Stewart, une jeune fille dont l’esprit malade aurait créé de toutes pièces le personnage d’Arielle Queen.
Pendant ce temps, Belle-de-Jour est placée en quarantaine par les autorités. Un dangereux virus y aurait été dispersé par un groupe terroriste. Nayr et Xela, de puissants alters infiltrés au sein du gouvernement, seraient-ils à l’origine de cette machination ?
Noah et Brutal font appel à Bryni, la guerrière Walkyrie, afin que celle-ci leur ouvre le Passage qui leur permettra de rejoindre Abigaël Queen dans le Berlin assiégé de 1945 pour tenter de retrouver Arielle et Révélation, le verset manquant de la prophétie, qui doit aider Arielle à démasquer le dangereux traître évoqué dans le livre sacré des Lios Alfes.
L’accomplissement de la prophétie et la survie d’Arielle dépendent désormais d’Abigaël, de Brutal et de Noah.
Mais une question demeure Noah pourra-t-il échapper à son destin qui, selon ses ennemis, doit faire de lui… l’assassin d’Arielle Queen ?

Tome 6:  Deux années se sont écoulées depuis que l'elfe Mastermyr a détruit la console servant à contrôler les caissons cryogéniques à l'intérieur desquels sont enfermés Arielle, Brutal et Razan depuis 1945.

Tome 7:  Une fois les elfes noirs exterminés, les deux médaillons ont été réunis et les alters ont à leur tour disparu de la surface de la Terre, tel que l'annonçait la prophétie d'Amon. Les deux élus et leurs six protecteurs ont alors entamé leur ultime voyage vers l'Helheim, afin d'accomplir le verset suivant de la prophétie. Là-bas, ils rencontreront enfin Hati, la mystérieuse alter qui commande les maquisards du Clair-obscur. Ils devront également affronter Hel, la déesse du royaume des morts, s'ils souhaitent réussir à libérer les âmes humaines qui sont toujours prisonnières du Galarif, la prison de glace.

Tome 8:  Arielle est de retour du royaume de l'Helheim avec l'esprit destructeur de la déesse Hel. La jeune élue constate à son arrivée que le monde qu'elle a connu a beaucoup changé. Razan est mort, Brutal et Jason ont disparu, et Geri n'est jamais revenu de l'Helheim. Sans parler du général Sidero et de ses super alters qui, sous les ordres de Loki et d'Angerboda, ont pris le contrôle de Mannaheim, le royaume des hommes. Le règne de la Lune noire est enfin arrivé.

Tome 9:  Grâce à Silver Dalton, le phantos tyrmann, Brutal parvient à maîtriser son instinct animal et part rejoindre ses anciens compagnons. Une importante mission attend nos héros : retrouver Adelring, l'épée magique qui servira un jour à tuer le dieu Loki. Selon la légende, seul un descendant du héros Siegmund pourra la retirer de l'arbre dans lequel elle est plantée. Mais cette épée a été détruite et n'existe plus que dans un univers parallèle, où la guerre entre les alters et les sylphors n'a jamais eu lieu.

Tome 10:  New York, début des années 1990. Hélène Stewart, employée du riche homme d'affaires Laurent Cardin et chauffeur pour son fils Anthony, superstar de cinema, apprend de la bouche d'un mystérieux notaire qu'elle aura un rôle important à jouer dans la vie d'une certaine Arielle Queen, une jeune fille qui, à ce moment, n'est encore qu'un bébé. Accepter cette mission ne sera pas sans conséquence pour Hélene. Sa vie, banale jusque-là, bascule dans un univers étrange qu'elle n'aurait jamais pu soupçonner.
Arielle est désormais possédée par l’esprit malveillant de sa demi-sœur Hel. Sous l’emprise du mal, elle se joint aux forces de l’ombre, commandées par son père, le dieu Loki. Mais la jeune femme-démon est loin d'être une enfant soumise, et Père et fille rivalisent de cruauté pour étendre leur domination sur la race humaine
Pendant ce temps, au château d'Orfraie, Razan est de nouveau confronté à Kalev de Mannaheim. Le jeune homme est prêt à tout pour retrouver Arielle Queen et la ramener du bon côté. Cette fois, rien ne pourra l’arrêter, même une possible alliance avec le prince Kalev, son rival de toujours, ou un mariage forcé avec la reine Arihel, alter ego implacable d'Arielle Queen, dont la réputation lui a valu le surnom de Dame de l'Ombre.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Édition 2016-2018
 Site officiel de la traduction anglaise de la série Arielle Queen.
 
 

Cycle de fantasy canadien